Кофлер (), Коффлер () — фамилия. Известные носители:
 Кофлер, Андреас — известный австрийский прыгун с трамплина.
 Кофлер, Эдуард — известный польский и швейцарский математик.
 Кофлер, Юзеф (1896—1944) — польский композитор-авангардист, музыковед и преподаватель музыки.